Борис Трофимович Гончаренко (1927—1999) — украинский советский партийный и государственный деятель. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974-1989) от Ворошиловградской области. Член КПСС с 1948 года; член ЦК КПСС (1976-1990); делегат XXV (1976), XXVI (1981) и XXVII (1986) съездов КПСС.

Биография 
Родился 15 января 1927 года в Харькове. По национальности украинец.

В 1941 году окончил семилетку. Во время Великой Отечественной войны жил в Харькове, оккупированном немецкими войсками. После освобождения города в сентябре 1943 года поступил на службу в почтовое отделение железной дороги. В 1944 году вступил в комсомол. Учился в Харьковском машиностроительном техникуме, по его окончании в 1948 году с дипломом техника-технолога по турбостроению принят на турбостроительный завод имени С. М. Кирова. На заводе работал технологом, заместителем начальника, а позже и начальником производственного отдела.

В 1954 году окончил вечернее отделение Харьковского политехнического института.

С 1955 года — на партийной работе: заместитель секретаря парткома турбостроительного завода имени С. М. Кирова, второй секретарь, потом первый секретарь Московского райкома партии, заведующий отделом машиностроения Харьковского обкома партии.

В 1967—1973 годах — заведующий отделом машиностроения ЦК КП Украины.

В 1973—1987 годах — первый секретарь Ворошиловградского обкома КП Украины. 27 февраля 1987 года освобождён от должности.

В 1987—1988 годах — советник посольства СССР в Монголии.

В 1988—1989 годах — торговый представитель СССР в Монголии.

С 1989 года на пенсии.

Умер 16 июня 1999 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
Отец — Трофим Антонович Гончаренко, 1889 года рождения работал на железной дороге: сцепщик, составитель поездов, кондуктор. Умер в 1952 году. Мать — Александра Филипповна Гончаренко, работала в торговле. Умерла в 1973 году.

Жена — Любовь Николаевна Гончаренко. Дети — Александр и Сергей.

Примечания

Ссылки 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/19af690b Биография на AzLibr]
 Биография на сайте Луганского обкома КПУ

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Первые секретари Ворошиловградского обкома КП Украины
Члены ЦК КПСС
Торгпреды СССР
Выпускники Харьковского политехнического института
Похороненные на Байковом кладбище
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС